Владимир Таганцев:
 Таганцев, Владимир Анатольевич (1946—2017) — российский конструктор вооружений, главный конструктор разработки и модернизации систем управления авиавооружением.
 Таганцев, Владимир Николаевич (1889—1921) — преподаватель Петроградского университета, секретарь Российского сапропелевого комитета. Сын сенатора Н. С. Таганцева.